Dusel steht für:
 unverdientes Glück, wenn Unangenehmes an jemandem vorübergeht oder man unverhofft Gutes erlebt, zum Beispiel Bayern-Dusel
 Benommenheit, Schwindelgefühl (landschaftliche Bezeichnung)
 leichter Rausch (landschaftliche Bezeichnung)

Dusel ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Dusel (* 1965), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Dussel